Кубок Чорногорії з футболу 2012–2013 — 7-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вперше здобув Будучност.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>2/24 жовтня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/24 жовтня 2012

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/21 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>21/28 листопада 2012

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3/17 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway

2012-13
Чорногорія
Чорногорія